Нази — топоним:

 Нази (приток Куваша)
 Нази (приток Шомбы)
 Нази (озеро)

См. также 
 Наси
 Наци